Aristòclides (en llatí Aristocleides, en grec antic Άριστοκλείδες) fou un famós músic grec que tocava la lira i que deia ser descendent de Terpandre. Va viure al , en temps de les Guerres Mèdiques. Va ser el mestre de Frinis de Mitilene (Phrynis), segons diu Suides.

Referències 

Músics de l'antiga Grècia